Desa Cipetir kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipetir (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 106,95), Jawa Barat, 
 Desa Cipetir (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 108,60), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar